Posh bzw. POSH oder P.O.S.H. steht für:
 wohlhabende Personen, siehe P.O.S.H.
 The Posh, Spitzname des englischen Fußballvereins Peterborough United
 Posh Spice, Künstlername von Victoria Beckham (* 1974)
 Polyolefin Oligomer gesättigter Kohlenwasserstoffe  (en: )
Siehe auch:
 Posch